NARR8 (pronunciado narreight en referencia al verbo narrate, narrar en inglés ) es una aplicación informática para móviles que permite visualizar cómics y novelas seriadas en línea de forma interactiva.

La app es gratuita y está disponible en iTunes para iPad y en Google Play para tabletas y smartphones con sistema operativo Android 4.0. 

Sus seriales, con un formato propio, contienen animación, sonidos y música, efectos especiales de alta resolución y elementos interactivos que permiten interaccionar con la historia.

El catálogo de contenido incluye diversos géneros, desde manga, ciencia ficción, horror, policíaco, cómics fantásticos o fantasía urbana, así como series de historia y ciencias.

Historia de NARR8 

La empresa desarrolladora de NARR8 fue fundada por Alexander Vaschenko en octubre de 2011, con un capital inicial de 4 millones de dólares, a través de la empresa de inversiones IMI.VC Venture Company, una firma con sede en Moscú.

Así, NARR8 se lanzó en el otoño de 2012. El primer contenido que publicó fue La Ciudad Secreta, del conocido autor de literatura fantástica Vadim Panov. 

Si bien al principio los contenidos de NARR8 eran gratuitos, en febrero de 2013 se pasó al modelo freemium, activando el uso de una moneda de cambio propia llamada NARR.

Referencias

Enlaces externos 
 Entrevista a Alexander Vaschenko en Tinta de Historieta

Aplicaciones informáticas
Software móvil